Публій Фурій () — преномен і номен кількох діячів Стародавнього Риму з роду Фуріїв:
 Публій Фурій Медуллін Фуз () — консул 476 року до н. е.
 Публій Фурій Філ () — консул 223 року до н. е.
 Публій Фурій Сатурнін () — консул-суффект 160 року.

Див. також 
 Фурії